Карвацький Дмитро Віталійович — лейтенант Збройних сил України.
 Карвацький Дмитро Сергійович — вчитель села Клішківці, дослідник, історик, етнограф.